Маний — римский преномен.

Известные носители 
 
 
 Маний Валерий Максим Корвин Мессала — древнеримский полководец и политик, консул 263 до н. э.
 Маний Курий Дентат — римский консул III в. до н.э.
 Маний Эмилий Лепид — древнеримский политик, консул 66 до н. э.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Маний»

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки